Первая профессиональная футбольная лига 2021/2022 () — 98-й сезон чемпионата Болгарии по футболу. Он начался 23 июля 2021 года и закончился 30 мая 2022 года.

Влияние COVID-19 на чемпионат 
Посещаемость болельщиков ограничена 50% вместимости стадиона, при этом также должны соблюдаться правила социального дистанцирования и ношение лицевых масок. С 7 сентября 2021 года только 30% стадиона могут быть заняты. С 14 октября 2021 года болельщики не допускались на стадионы в Софийской области и Софийской городской области. С 21 октября для посещения фанатами стадиона требуется наличие зеленого сертификата, подтверждающего вакцинацию, выздоровление от инфекции или отрицательный результат теста на COVID-19.

Клубы-участники

Первый этап

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Болгарии на soccerway

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2021 году
Спорт в Болгарии в 2022 году